Демократический альянс (, сокр. — Демальянс) — украинская политическая партия, созданная в 2010 году.

Состав партии 
 Партия «Демократический альянс»;
 Всеукраинская молодёжная общественная организация «Молодёжь Демократического альянса»;
 Общественная организация «Демократический альянс женщин»;
 Объединение предпринимателей «Свободное пространство».

История 
В 2010 году всеукраинская общественная молодёжная организация «Демократический альянс» (до 2007 года — Христианско-демократическая молодёжь Украины) приняла решение о создании политической партии.

8 августа 2010 года в Киеве состоялся Учредительный съезд политической партии «Демократический альянс».

В конце декабря 2011 года принято решение о подписании соглашения между организацией ВМОО «Молодёжь Демократического альянса» и политической партией «Демократический альянс».

В апреле, мае и июне 2013 года активисты партии провели несколько акций протеста против президента Виктора Януковича, некоторые участники были арестованы, им было выдвинуто обвинение в совершении преступления

В январе 2014 года активисты крымского Евромайдана во главе с председателем крымской республиканской организации Демальянса Сергеем Мокренюком пытались устроить пикет возле дачи российского телеведущего Дмитрия Киселёва в Коктебеле и передать ему новогодний подарок. Киселёв обратился с заявлением о покушении на него в прокуратуру.

В ходе проходивших 25 мая 2014 года выборов в Киевский городской совет партия преодолела 3-процентный барьер и, набрав 39 712 голосов (3,007111 %), получила 2 депутатских мандата.

5 сентября 2014 года политическая партия «Демократический альянс» решила объединить усилия на внеочередных выборах народных депутатов вместе с партией Анатолия Гриценко «Гражданская позиция», решение об этом было принято на её партийном съезде «Демократического альянса» 5 сентября, спустя 2 дня съезд второй партии согласовал это решение и утвердил избирательный список, мажоритарщики выдвигались отдельно каждой партией.

26 июля 2015 партия приняла участие в промежуточных выборах в Верховную раду в 205 округе (кандидат - Игорь Андрейченко), набрав при этом почти 4000 голосов (8%) и заняв 4-е место.

25 октября 2015 партия приняла участие в местных выборах, при этом набрав:

в Залещиках (Тернопольская обл.) - 15,14%

в Новогородовке (Донецкая обл.) - 15,12%

в Броварах (Киевская обл.) - 8,64%

в Винниках (Львовская обл.) - 7%

в Радомышле (Житомирская обл.) - 6%

в Чернигове - 5,2%

в Киеве - 5%

в Нежине - 4,3%

в Ужгороде - 3%

в Николаеве - 3%

в Одессе - 2%

во Львове - 2%

в Сумах - 1,6%

в Харькове - 1%

в Черкассах - 0,87%

в Днепропетровске - 0,77%

в Запорожье - 0,41%

В июле 2016 года к партии присоединились Народные депутаты от Блока Петра Порошенко «Солидарность» Мустафа Найем, Сергей Лещенко и Светлана Залищук, а также внефракционный Народный депутат (была избрана по спискам Объединения «Самопомощь», но исключена из его фракции за поддержку законопроекта № 2217а об изменениях в Конституцию Украины в части децентрализации власти) Виктория Пташник. Сопредседателями партии были избраны Василий Гацько и Светлана Залищук, а официальная идеология партии была изменена с христианской демократии на «гуманистические ценности».

В октябре 2018 года партия заключила союз с Объединением «Самопомощь» для совместного участия в парламентских, президентских и региональных выборах.

Финансирование 
«Демократический альянс» позиционирует себя, как первая на Украине партия, построенная снизу, благодаря пожертвованиям неравнодушных. Члены партии и её лидер Василий Гацько утверждают, что олигархи неоднократно предлагали финансировать «Демократический альянс», однако партия от этого отказывалась.

Идеология 
Партия «Демократический альянс» была основана на принципах христианской демократии. Ориентируясь на христианский образ человека и его достоинство, «Демократический альянс» декларировала своими основными ценностями свободу, солидарность и справедливость. В дальнейшем она перешла на позиции гуманизма.

Руководящие органы партии 
Высшим руководящим органом партии является съезд, который созывается один раз в два года.

В период между съездами руководящим органом партии является Политический совет, в который входят председатель партии, члены правления, председатель и заместители председателя депутатской фракции партии в Верховной раде Украины, председатели областных территориальных партийных организаций, председатели территориальных организаций городов Киева и Севастополя, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии.

В период между съездами и заседаниями Политического совета партии её деятельностью руководит правление партии. В состав правления входят избранные на съезде председатель, генеральный секретарь и заместители председателя партии.

Председатель партии осуществляет оперативное руководство партией между заседаниями Политсовета и правления партии.

Съезд партии 
11 июля 2020 года ХХ Съезд Демальянса выбрал новых лидеров и Правление.

По результатам XX Съезда партии, лидерами Демальянса стали Никита Муренко (21 год, юрист) и Александр Кучинский (23 года, политолог).  Это является рекордным возрастным показателем для лидеров партии в украинской политике.

Правление партии 
 Никита Муренко - лидер партии;
 Александр Кучинский - лидер партии;
 Екатерина Стоколяс - член Правления;
 Галина Фесюк - член Правления;
 Андрей Чибуровський - член Правления.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт партии
 Программа политической партии
 
 
 

Политические партии Украины
Христианско-демократические партии
Политические партии, основанные в 2011 году
Молодёжные организации Украины
Евромайдан